— статус міст Японії, який можуть отримати ті населені пункти, населення яких становить понад  мешканців. Вони визначаються урядовою постановою на підставі 1 параграфа 22 розділу 252 статті «Закону Японії про місцеве самоврядування» і спільного рішення міської ради міста-кандидата та ради префектури. Вимоги для отримання статусу з часом змінювалися: до 2014 року чисельність населення мала бути понад  осіб (в окремих випадках в категорію могли бути включені міста з населенням  —  мешканців), а до 2006 року — також площа міста мала становити понад 100 км². Після скасування категорії особливих міст 1 квітня 2015 року, будь-яке місто з населенням понад  осіб може подати запит на отримання статусу центрального.

Центральним містам делегуються повноваження префектур у галузі дошкільної освіти, охорони здоров'я, фінансів, планування і розвитку міста, але їхній обсяг набагато менший, ніж той, яким володіють міста державного значення Японії.

Список центральних міст 
На квітень 2021 року в Японії нараховується 62 населені пункти, що визначені як «центральні міста»:

Колишні центральні міста 

Список міст, які було перекваліфіковано на міста державного значення.

Майбутні центральні міста

Міста, що відповідають критеріям, але ще не подали запит 

  Аґео, Сайтама
  Ічіхара, Чіба
  Ічікава, Чіба
  Мацудо, Чіба
  Мачіда, Токіо
  Токушіма, Токушіма
  Фуджісава, Канаґава
  Фучю, Токіо
  Цу, Міє
  Чьофу, Токіо

Примітки

Посилання 
 Рада мерів центральних міст Японії  
 Список центральних міст Японії (Міністерство Внутнрішніх справ і комунікацій)  
 1 параграф 22 розділ 252 стаття «Закону Японії про місцеве самоврядування» 

Адміністративний поділ Японії